Татьяна Аверьянова:
 Аверьянова, Татьяна Витальевна (1952—2020) — российский юрист, генерал-майор полиции.
 Аверьянова, Татьяна Михайловна (1939—2008) — советский и российский ботаник, эволюционист, историк биологии.